Emcke ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Emcke (* 1967), deutsche Autorin und Publizistin
 Manfred Emcke (* 1933), deutscher Industriemanager und Wirtschaftsberater
 Matthias Emcke (* 1963), deutscher Filmregisseur und -produzent
 Max Emcke (1892–1982), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Ehmcke